Place est un nom commun ou un nom propre (se présentant parfois sous la forme Placé) qui peut se référer à :

Nom commun 
 Place : espace public non bâti desservi par des voies de circulation urbaine
 Place forte : forteresse ou place forte
 Place de spectacle : bien immatériel assurant l'accès à un spectacle
 Place : concentration de personnes (d'après le United States Census Bureau)

Patronyme 

 Charles-Philippe Place : évêque, puis archevêque et cardinal français (1814-1893)
 François Place : illustrateur français (né en 1957)
 Gilles Place : photographe français (né en 1968)
 Jean-Vincent Placé :  homme politique français (né en 1968)
 Mary Kay Place : actrice, réalisatrice et scénariste américaine (née en 1947)
 Michael C. Place : graphiste anglais (né en 1969)
 Valerie Place : infirmière et travailleuse humanitaire irlandaise (1969-1993).

Titres d'œuvres 

 La Place : roman d’Annie Ernaux
 Ma place au soleil : comédie dramatique française d'Éric de Montalier sortie le 
 Melrose Place : feuilleton télévisé américain créé par Darren Star
 Place 54 : troisième album du groupe de rap nantais Hocus Pocus (2007)
 Place aux géants : roman de science fiction de H. G. Wells publié en 1904
 Place au rythme (Babes in Arms en anglais) : comédie musicale américaine de 1937 adapté en 1939 comme film musical
 Place aux jeunes (ou Au crépuscule de la vie, Make Way for Tomorrow) : film américain réalisé par Leo McCarey, sorti en 1937
 Place Vendôme : film français réalisé par Nicole Garcia, sorti en 1998
 There's a Place : chanson des Beatles écrite et chantée par John Lennon et Paul McCartney
 Une place au soleil (A Place in the Sun) : film américain réalisé par George Stevens, sorti en 1951.

Toponymes 

 Placé : commune française du département de la Mayenne ;
 Les Places : commune française de l'Eure ;
 , immeuble à Londres utilisé à des fins culturelles.
 Rivière de la Place, un affluent de la rivière Métabetchouane, dans la réserve faunique des Laurentides, dans la Capitale-Nationale, au Québec, au Canada.

Informatique 
 PLACE est l'acronyme de la Plate-forme des achats de l’État, utilisée par les services centraux et déconcentrés de l’État ;
 Place, un projet collaboratif sur le site Reddit.

Divers

Notes et références 

Patronyme anglais
Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France